Lokomotiw Moskwa – klub hokeja na lodzie
 Lokomotiw Moskwa – klub piłki nożnej
 Lokomotiw-2 Moskwa – klub piłki nożnej
 Lokomotiw Moskwa – klub piłki nożnej plażowej